Максим Мирный и Хория Текэу — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — братья Брайаны — свой титул не защищали.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Леандер Паес (Полуфинал)
  Махеш Бхупати /  Роберт Линдстедт ''(Первый раунд)

<li>  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Четвертьфинал)
<li>  Жюльен Беннето /  Ненад Зимонич (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2013